MV – Märkisches Viertel – osiedle mieszkaniowe w berlińskim okręgu administracyjnym Reinickendorf
 MV – megawolt
 mV – miliwolt
 MV (także M/V, mv, m/v) – skrót od ang. Motor Vessel – statek motorowy (zob. też skróty przed imionami statków)
 mv (Unix) – uniksowe narzędzie do przenoszenia plików
 MV – akronim kraju związkowego Mecklenburg-Vorpommern